

Codici 
 SJE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San José del Guaviare (Colombia)
 sje – codice ISO 639-3 della lingua sami di Pite

Religione 
 S.J.E. – Suore Ancelle di Gesù nell'Eucaristia